«Космическая Одиссея: Роботы-первопроходцы» () — телевизионный документальный фильм режиссёра .

Сюжет 
Документальный фильм рассказывает о научно-исследовательских миссиях космических аппаратов в Солнечной системе. Повествование начинается с запуска первого русского «Спутника» и охватывает космические программы до 2004 года: беспилотные межпланетные станции «Венера», «Маринер», «Вояджер», «Викинг», «Кассини» и марсоходы на Марсе. Фильм позволяет увидеть развитие технологии создания беспилотных космических станций, а также подготовку к миссиям, намеченным на ближайшее будущее.

В ролях

См. также 
 Космическая одиссея: Путешествие к планетам

Ссылки 
 Страница фильма на сайте кинокомпании-производителя «»

Документальные фильмы Великобритании
Фильмы режиссёра Кристофера Райли
Документальные и научно-популярные фильмы о космосе